Csehország
 Bořice, település a Chrudimi járásban
 Bořice, Mirotice településrésze a Píseki járásban
 Bořice, Zahořany településrésze a Domažlicei járásban
 Szlovénia
 Borháza (szlovénül Boreča, régi vend neve Boriče), falu a Muravidéken